Айы́лный айма́к (Айыльный аймак) () — основная единица административно-территориального деления Киргизии третьего уровня, муниципальное образование, состоящее из одного или более сельских населённых пунктов и прилегающих территорий . Орган исполнительной власти аймака носит название айыл окмоту, законодательной — айылный кенеш, судебная власть может быть ограничено представлена местными судами аксакалов.

Статистика

В 2018 году на территории республики насчитывалось 453 аймака. Больше всего их в Чуйской области — 105, меньше всего в Баткенской области — 31. Районы с наибольшим количеством аймаков — Сокулукский и Узгенский, по 19 в каждом, с наименьшим — Чаткальский район, в состав которого входит всего 4 аймака.

Крупнейший по населению айылный аймак республики — Шаркский в Кара-Сууйском районе Ошской области. В 2017 году на его территории проживало 45494 человека. Самый малонаселённый аймак — Энильчекский в Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области, в нём проживает всего 173 человека.

Примечания

Ссылки
Сайт Люксембургского айылного аймака Ысык-Атинского района Чуйской области

Административное деление Киргизии